Alan Caligiuri – conduttore radiofonico e autore televisivo italiano
Daniel Caligiuri – calciatore tedesco, fratello di Marco
Francesco Saverio Caligiuri, meglio noto come DJ Squarta –  disc jockey e beatmaker italiano
Fred Caligiuri – giocatore di baseball statunitense
Giovambattista Caligiuri – politico italiano
Marco Caligiuri – calciatore tedesco, fratello di Daniel
Margherita Caligiuri – produttrice televisiva italiana
'Ndrina Caligiuri – 'ndrina calabrese
Paul Caligiuri – calciatore e allenatore di calcio statunitense
Rocco Caligiuri – rugbista a 15 italiano
42365 Caligiuri – asteroide della fascia principale